

Arte

iconografia 
Salvator mundi – rappresentazione di Gesù Cristo benedicente, mentre detiene in mano il Globo con la croce, simbolo della Redenzione.

Opere 
Salvator mundi – dipinto di Antonello da Messina, 1465-1475
Salvator mundi – scultura del Bernini, 1679
Salvator mundi – dipinto del Carpaccio, 1480-1490
Salvator mundi – dipinto di Andrea Previtali, 1519
Salvator mundi – dipinto attribuito a Leonardo da Vinci, 1505-1515 circa
Salvator mundi – dipinto di Tiziano Vecellio, 1570 circa

Pagine correlate 
Salvatore (disambigua)